Die Brasil Open 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Februar bis 6. März 2017 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco die Abierto Mexicano Telcel 2017 sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 gespielt. Beide gehören zur Kategorie der ATP World Tour 500, während das Turnier in São Paulo zur niedriger dotierten Kategorie der ATP World Tour 250 gehört.

Pablo Cuevas war der Titelverteidiger im Einzel, der das Turnier bereits zweimal in Folge gewinnen konnte. Im Doppel gewannen Julio Peralta und Horacio Zeballos im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 455.565 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 520.285 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 25. bis 26. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)

ATP World Tour 2017
ATP São Paulo